Superintendant (police)
Superintendant (Valérian)